Файстриц-им-Розенталь () — ярмарочная коммуна в Австрии, в федеральной земле Каринтия. 

Входит в состав округа Клагенфурт.  Население составляет 2691 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 71,73 км². Официальный код  —  2 04 03.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Зониа Файниг (СДПА) по результатам выборов 2003 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 19 мест.

 СДПА занимает 11 мест.
 Партия EL занимает 3 места.
 АНП занимает 3 места.
 АПС занимает 2 места.

Примечания

Ссылки
 Официальная страница 

Города Каринтии